Taurach kan vara 

Norra Taurach
Södra Taurach